Вився () — село в Украине, Тернопольская область, Тернопольский район, Козовская поселковая община. Административный центр прежнего Вивсянского сельского совета. Площадь — 0,22 км². Население — 900 человек (2001). К 19 июля 2020 входило в Козовский район. С центром поселковой общины село соединённое автодорогой номер .

Впервые упоминается 1779 года в составе монархии Габсбургов. В 1848 г. в селе отменяется барщина. В течение 1890-х гг. жители села построили церковь, колокольню и одноклассную школу. В 1914–1918 гг. в Вивсе происходили события Первой мировой войны, в селе находились Украинские сечевые стрельцы. В 1918–1939 гг. Вився находится в составе Польской республики; в селе проводилась пацификация и политика ополячивания. Перед Второй мировой войной основан центр ОУН. В период 1941–1944 гг. Вився находилось под нацистской оккупацией, в окрестностях села была сформирована сотня УПА, которая вела бои с немецкими оккупантами, а затем — с войсками НКВД. В советские времена в селе провели коллективизацию и основали колхоз, был проведён водопровод и газификация. При независимой Украине построен храм святого архистратига Михаила. В селе действуют детский сад, школа I-II степеней, фельдшерский пункт, магазин, почтовый пункт и библиотека.

Код КОАТУУ — 6123081401. Население по переписи 2001 года составляло 900 человек .

Происхождение названия 
Топоним Вився () происходит от женского имени Осія и от злака овёс () — «село, выращивающее овёс», от праславянского овьсъ; или от собирательных понятий овсяное поле, овсяные лестницы, овсы (); от слова во множественном числе — вíвса, или также от других подобных слов — вівсик (уменьшительно-ласкательно), вівсюг (овсюг) — растение дикого овса; вівсина — зерно овса, стебель овса; вівсисько, вівсище, вівсянище — поле, с которого скосили овёс; вівсяник (овсяник) — хлеб, лепешка из овсяной муки; вівсяниця (овсяница) — овсяная солома; вівсянка (овсянка) — мука или крупа из овса, овсяная каша или суп, овсяная солома; овесець — костёр полевой и других подобных слов. По другой версии топоним происходит от имени владельца земли — г-на Вивсянского. Возникновение слова также объясняют по легенде о том, что первых поселенцев Вився щебетанием встретила птичка овсянка. Согласно другим преданиям их жилья сгорели и поселения переместили севернее, где собственно выращивали овёс.

Географическое положение 
Вився — типичное подольское село. Географически расположен в западной части Подольской возвышенности на средней высоте 373 м над уровнем моря, в междуречье Коропца и Тудынки, в юго-восточной части исторического региона Галиция. Административно — в юго-западной части Тернопольского района, в 3 км от села Маковисько, в 4,5 км от села Маловоды (Теребовлянский район), в 9 км от Козовы и в 48 км от Тернополя. Площадь села 0,22  В селе три улицы: Центральная, Нижняя (народное название — Тамтой бік), Колония (народное название — Кольонія). Вився имеет два пруда, которые в прошлом назывались «Барский» () и «Хозяйственный» (). Их источник берёт начало в колодцах и соединены между собой ручьями. Сельские поля в древности граничили со степью «Пантелиха». Село и ближайшие окрестные поля лежат на чернозёмах оподзоленных, лугово-чернозёмные осолоделые, тёмно-серых оподзоленных и темно-серых оподзоленных оглеенных почвах. До 1970-х годов со стороны села из источников на запад текло несколько ручьев, которые впадали в Коропец. После мелиорации земель большинство потоков исчезли. К северу от села расположен карьер ракушечника (народное название местности — Камінь), на северо-восток — песчаный карьер (Вивсянский участок песка на суглинке). Соседние населённые пункты:

Описание окружающей природы Вився упоминается в польскоязычном журнале австрийского издания «Rozmaitości» от 12 мая 1824. Исследователь растительности Галиции Эрнест Виттман (, 1780–1836) описывает окрестности Вився и Козова, которые раскинулись на запад от реки Стрыпа, как:

Климат 
Холодный и умеренный. Количество осадков значительное, даже в самый сухой месяц. По классификации Кёппена климат Вився является континентальный с тёплым летом (Dfb). Средняя годовая температура — 7,2 °C. Количество осадков составляет около 657 мм в год. Меньше всего осадков в феврале — в среднем 31 мм. В июле количество осадков достигает своего пика — в среднем 98 мм. При средней температуре 17,9 °C июля является самым жарким месяцем. При −4,8 °C в среднем январь — самый холодный месяц. Между сухим и влажным месяцами разница в осадках составляет 67 мм. Соответствующая разница летней температуры составляет около 22,7 °C.

История 
 1785 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.

Население 
В 1900 году в Вивсе проживало 1320, а в 1939 году — 1690 человек. В 1973 г. в селе было 387 дворов и проживало 1285 человек. После включения Тернопольской области и села Вився в УССР из учётных данных исключён хутор Тригубов (, на местном говоре Три́бова) в 1971 г. в связи с переселением жителей. Согласно переписи УССР 1989 численность населения села составляла 947 человек, из которых 418 мужчин и 529 женщин. По переписи населения Украины 2001 года в селе проживало 900 человек.

Язык 
Распределение населения по родному языку за данным переписи 2001 года:

Говор 
Местный говор относится к поднестровскому говору юго-западного наречия украинского языка. В Вивсе выражены следующие характерные черты этой говора — на фонетическом уровне: переход ударного а в о (провда, броў, зовтра, встоў), переход ударного о в у (твурити), переход безударного а после мягких согласных в е (дьекувати), остатки древнего носового звука *ę (мнєсо, мнєти), твердое произношение согласных д, т, з, с, ц, н, л перед і от древнего о — нїс (существительное, часть тела), но ніс — глагол. На грамматическом уровне — остатки перфекта в глаголах (чули-сте, хтіла-м), препозиция частицы «ся», ставшая постфиксом в глаголах современного украинского языка (то сє купує, він сє вброў). На лексическом уровне — редкие слова, которые уходят корнями в праславянский язык, — хопта, давние заимствования из польского и немецкого языков, приспособленные к грамматической и фонетической системам говора. Заимствования из польского: пуделко, слоїк, карк, крижі, с немецкого: льомфер (нем. "Läufer"), най би тебе шляк трафив, замельдувати. В Вивсе бытует фразеологизм, характерный только для этого села — «Вбрався, як Ґадач до шлюбу» («Нарядился, как Гадач к браку») — о неряшливо и смешно одетом человеке. В начале XX в. в селе действительно жил человек с фамилией Гадач, который смешно оделся в брак. Местные жители произносят название села Висе, Вивсе ().

Достопримечательности 

В селе действует церковь святого Архистратига Михаила (построена в течение 1810–1870 гг.). Духовные объекты и памятники Вився можно найти на страницах издания Тернопольско-Зборовская архиепархия УГКЦ. Приходы, монастыри, храмы. Шематизм под научной редакцией Я. Стоцкого.

Установлено:
 памятный каменный крест в честь отмены барщины (1849 г.)
 памятник воинам-односельчанам, павшим в немецко-советской войне (1966 г.)
 насыпаны могилы — УСС, погибших в бою у с. Семиковцы (Семиковская битва, сентябрь-октябрь 1915 г.) на Теребовлянщине (восстановлено в 1990 г.)
 и воинам УПА, павшим в 1947 (1997 г.).

Спорт 
В 2020 г. после пяти лет перерыва в Вивсе возобновил деятельность ФК «Вівся»

В художественных произведениях 
Василий Шкляр в романе «Троща» несколько раз упоминает село Вився:

Галерея

Примечания

Литература 

  Нагірний М., Уніят В. Вівся // 
  Сачик Г., Уніят В., Федечко М. Вівся // 
  Бережанська земля: історико-мемуарний збірник / упоряд. В. Лев. — Нью — Йорк — Париж — Сідней — Торонто: комітет «Видавництва Бережани», 1970. — 878 с., іл.